Серге́й Коже́вников:
 Кожевников, Сергей Витальевич  (род. 1963) — российский медиаменеджер.
 Кожевников, Сергей Григорьевич (1926—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Кожевников, Сергей Иванович (более известен под фамилией Гарклавс; 1927—2015) — священнослужитель Православной Церкви в Америке на покое.
 Кожевников, Сергей Константинович (1904—1956) — советский военный деятель, политработник.